Африканский Кубок чемпионов 1990 — 26-й розыгрыш турнира. Трофей во второй раз завоевал клуб «Кабилия» из Алжира.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF 

1990